Loni est un patronyme, prénom féminin et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1983-2019), professeur et activiste pakistanais
, activiste pakistanais des droits de l'Homme

Prénom
 (né en 1949), chanteur de cabaret américain
Loni Anderson (née en 1945), actrice américaine
 (née en 1940), femme politique américaine en Californie
 (née en 1989), joueuse professionnelle américaine de poker
 (née en 1971), comédienne et présentatrice américaine
Loni Heuser (1908-1999), actrice allemande
 (1915-1990), actrice allemande
 (née en 1971), chanteuse et compositrice américaine
Loni Uhila (né en 1989), joueur tongien de rugby
Loni von Friedl (née en 1943), actrice autrichienne

Toponyme

Loni, ville de l'Uttar Pradesh
, ville de l'État de Maharashtra
, village du district de Bijapur

Jökulsá í Lóni, fleuve de l'Austurland

, village du Penjab

Voir aussi

Homonymie de patronyme.
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme